Javorinka kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Javorinka (vattendrag), 
 Javorinka (berg i Slovakien, Prešov), 
 Javorinka (berg i Slovakien, Žilina), 
 Javorinka (berg i Slovakien, Bratislava),

Tjeckien 

 Javořinka, berg, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar